Die Gibraltar Open 2017 waren ein Snookerturnier der Snooker Main Tour der Saison 2016/17. Sie wurden vom 1. bis 5. März 2017 in der Tercentenary Sports Hall von Gibraltar ausgetragen. Nach dem Aus für die Players Tour Championship in der vorangegangenen Saison ist es nun eines von zwei verbliebenen Pro-Am-Turnieren – Turniere für Profis und Amateurspieler – auf der Main Tour. Die erfolgreichsten Amateure des Paul Hunter Classic 2016 und der Gibraltar Open bekamen über die EBSA Amateur Play Offs eine zusätzliche Qualifikationschance für die folgende Profisaison.

Preisgeld 

Der "Rolling 147 Prize" für ein Maximum Break stand bei 20.000 £, da beim Snooker Shoot-Out 2017 kein Maximum Break gespielt wurde.

Vorrunde 
102 Profispieler und 85 Amateure hatten für das Turnier gemeldet. Die Profis waren direkt für das Hauptturnier gesetzt, die Amateure mussten in zwei Qualifikationsrunden um die verbleibenden 26 Plätze spielen. Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Die beiden Vorrunden wurden am 1. und 2. März ausgetragen.

Runde 1 

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während der Saison 2016/17 nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos weiter

Runde 2 

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während der Saison 2016/17 nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos weiter

Hauptturnier

1. Runde 

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während der Saison 2016/17 nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos weiter

2. Runde 

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während der Saison 2016/17 nicht auf der Main Tour)

Turnierbaum

Finale

Century-Breaks

Vorrunde 
Während der Vorrunde wurden sieben Century Breaks von sechs Spielern gespielt.

Hauptturnier 
Während des Hauptturnieres wurden 48 Centuries von 28 Spielern gespielt.

Quellen 

2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in Gibraltar